Luis Alejandro Ratti (Maracay, Estado Aragua, 16 de octubre de 1978) es un político venezolano. Se postuló a las elecciones presidenciales de 2018 como candidato independiente, aunque posteriormente se retiraría de la contienda electoral para apoyar a Henri Falcón.

Biografía 
Nació el 16 de octubre de 1978, en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Figura como director de Inversiones Sobrenatural VSG C.A, una empresa de papelería, artículos escolares y de oficina. Esta casado actualmente con Mérida Cabrera y es padre de tres hijos.

Carrera política 
En 1996, formó parte de las filas del Movimiento al Socialismo y se mantuvo allí hasta 1999.

Mantuvo un bajo perfil hasta el año 2013, cuando ejerce la presidencia del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, un movimiento afín a las políticas de Nicolás Maduro y las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se mantuvo en el cargo hasta el año 2016. En 2015, fue candidato a la Asamblea Nacional en el circuito 3 del Estado Trujillo, en donde fue apoyado por el Partido Socialismo y Libertad y el Movimiento al Socialismo, donde no resultó electo.

En 2018, se postuló como candidato presidencial. Propuso que, de resultar electo como presidente, convocaría a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde participarían todos los sectores del país. Días antes de los comicios, retiró su candidatura y apoyó a Henri Falcón.

En 2020, formó brevemente de las filas de Primero Justicia, en aquel momento intervenida por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual, fue dirigente regional del partido en el Estado Aragua. Participó en las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre, siendo el primero en la lista regional del Movimiento Ecológico de Venezuela. No resultó electo.

En 2021, es postulado por Unidad Política Popular 89 como candidato a la gobernación del estado Aragua. El anuncio lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. Obtuvo el 0,6% de los votos, quedando en penúltimo lugar.

Referencias 

Políticos de Venezuela